Los crocodilomorfos o cocodrilomorfos (Crocodylomorpha) son un importante grupo de saurópsidos (reptiles) arcosaurios que incluyen a los Crocodilianos y diversa formas extintas relacionadas. Los grupos antiguamente se clasificaban como Crocodilia han sido reasignados a Crocodylomorpha y al algo más restrictivo Crocodyliformes.

Durante el Mesozoico y a comienzos del Terciario, Crocodylomorpha fue mucho más diverso que actualmente. Las formas triásicas eran animales terrestres pequeños y activos de constitución ligera. Estos fueron suplantados durante el Jurásico Inferior por varias formas acuáticas y marinas. En el Jurásico Superior, el Cretáceo, y Terciario se vio una amplia diversidad de linajes terrestres y semiacuáticos. Los modernos cocodrilos no aparecieron hasta finales del Cretácico.

Evolución 

El linaje cocodriliano (clado Crurotarsi) demuestra haber sido un grupo muy diverso y adaptado de reptiles. No solo es un grupo antiguo de animales, por lo menos tan antiguo como los dinosaurios, si no que como ellos también se desarrollaron en una gran variedad de formas.

Las formas más tempranas, los esfenosuquios, se desarrollaron durante el Triásico Superior, y eran formas terrestres muy gráciles construidas como galgos. Durante el Jurásico y el Cretácico formas marinas de la familia Metriorhynchidae, por ejemplo Metriorhynchus, tenían miembros como paletas para nadar y una cola similar a los peces modernos. Dakosaurus andiniensis, una especie estrechamente vinculada a Metriorhynchus, tenía un cráneo adaptado para comer reptiles marinos grandes. Durante Cretácico varias especies terrestres evolucionaron como herbívoros, como Simosuchus clarki y Chimaerasuchus paradoxus. Durante el Terciario y el Pleistoceno varios linajes se convirtieron en depredadores enteramente terrestres.

Filogenia 
Crocodylomorpha fue definido filogénicamente por Sereno en 2005 como "El clado más inclusivo que contiene a Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768), pero no a Poposaurus gracilis (Mehl, 1915), Gracilisuchus stipanicicorum (Romer, 1972), Prestosuchus chiniquensis (Huene, 1942), Aetosaurus ferratus (Fraas, 1877)". Es un grupo corona por definición y por lo tanto incluye todas los taxones más cercano a cocodriloideos existentes que a otros clados Crurotarsi.

Taxonomía 
Históricamente, todos los cocodrilos extintos y vivos fueron agrupados indistintamente en el orden Crocodilia. Pero ahora se sabe que esto es erróneo, y el orden Crocodilia se restringe hoy en día a las especies vivas y los parientes extintos más cercanos, como Mekosuchus.

Antiguamente se dividía a Crocodilia en cuatro subórdenes:
 Eusuchia: cocodrilos verdaderos (incluye al grupo corona Crocodylia)
 Mesosuchia: cocodrilos medios
 Thalattosuchia: cocodrilos marinos
 Protosuchia: cocodrilos primitivos

Mesosuchia es un grupo parafilético s que no incluye a los eusuquios (que jerarquizan dentro de Mesosuchia). Mesoeucrocodylia es el nombre dado al clado que contiene los mesosuquios y eusuquios (Whetstone and Whybrow, 1983).

Clasificación 
 Subdivisión Crurotarsi
 Superorden Crocodylomorpha 
 Suborden Sphenosuchia (extinto)
 Clado Crocodyliformes
 Suborden Protosuchia (extinto)
 Familia Gobiosuchidae (extinto)
 Familia Protosuchidae (extinto)
 Familia Shartegosuchidae (extinto)
 Familia Edentosuchidae (extinto)
 Clado Mesoeucrocodylia
 Familia *Hsisosuchidae (extinto)
 Suborden Thalattosuchia (extinto)
 Suborden Metasuchia* (extinto)
 Familia Atoposauridae (extinto)
 Orden Crocodilia
 Familia Hylaeochampsidae (extinto)
 Familia Stomatosuchidae (extinto)
 Superfamilia Gavialoidea
 Familia Gavialidae
 Superfamilia Crocodyloidea
 Familia Mekosuchidae (extinto)
 Familia Crocodylidae
 Superfamilia Alligatoroidea
 Familia Nettosuchidae (extinto)
 Familia Alligatoridae

Filogenia 
Aquí está el consenso de Larsson & Sues (2007)  y Sereno et al. (2003):

Las definiciones anteriores de Crocodilia y Eusuchia no se ajustaban exactamente a la evolución del grupo. El único orden que actualmente se considera válida es Crocodilia. Se conocen muchos taxones de cocodrilos fósiles, pero dado que solo pueden reconocerse unos pocos grupos mayores no es posible delimitar nuevos clados con nivel de orden (Benson & Clark, 1988).

Referencias 

 Benton, M. J. 2004. Vertebrate Palaeontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd.

Enlaces externos 
 Crocodylomorpha
 Crocodylomorpha en The Paleobiology Database 
 Crocodylomorpha en Taxon Search
 Crocodylomorpha en Palaeos
 Árbol Filogenético